LSF ist die Abkürzung für:

 Landesamt für Steuern und Finanzen in Sachsen
 Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz, Österreich, ehemaliger Name des LKH Graz II Standort Süd
 Landesverband der Fördervereine NRW e.V., ein Verband für schulische Fördervereine in Nordrhein-Westfalen
 Langue des signes française, französische Gebärdensprache
 Latino sine flexione (Latein ohne Beugungen), eine Welthilfssprache
 Lehre, Studium, Forschung, ein Verwaltungssystem an Hochschulen, siehe Hochschul-Informations-System
 Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg, ein Filmfestival
 Liberales Studentinnen und Studenten Forum, früherer Name einer Fraktion in der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
 Lichtschutzfaktor, eine Maßzahl für die Wirksamkeit eines Sonnenschutzes
 Load Sharing Facility, eine Lastverteilungssoftware für Computercluster
 Lühe-Schulau-Fähre, sie bedient den Anleger Willkomm-Höft am Schulauer Fährhaus in Wedel
 Low Smoke Fume (auch: Low smoke and fume), ein Kabel mit weniger dichtem Rauch im Brandfall, britischer Standard BS7211

LS-F steht für:

 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

LSF